Ботани́ческий сад Санкт-Петербургского государственного университета находится во дворе здания Двенадцати коллегий. Насчитывает более 4600 видов растений.

История 
Ботанический сад был организован в 1864 году по инициативе А. Н. Бекетова, который внёс большой вклад не только в становление, но и в развитие ботанического сада.

С 1935 года Ботанический сад ЛГУ является памятником истории культуры и искусства и находится под охраной государства. Благодаря сотрудникам университета, продолжавшим трудиться во время Великой Отечественной войны, коллекции сада удалось сохранить и в годы блокады. В качестве дендрологического парка и ботанического сада Ботанический сад СПбГУ является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Состояние сада 
В наши дни в Ботаническом саду университета имеется ряд оранжерей со следующими коллекциями:
 хвойные растения
 кактусы
 суккуленты
 водно-болотные растения
 редкие и охраняемые растения местной флоры
 субтропические растения Европы и Юго-Восточной Азии
 субтропические растения Австралии
 субтропические растения Северной и Южной Америки
 тропические растения
 тропические папоротники
 декоративные однолетние и многолетние растения.

Всего коллекция ботанического сада насчитывает более 4600 видов растений.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Ботанический сад СПбГУ на сайте биофака СПбГУ
 Дмитрий Ратников. Сад не в том состоянии // Санкт-Петербургские ведомости, выпуск № 021 от 06.02.2008
 

Василеостровский район
Санкт-Петербург
Музеи Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский государственный университет
Охраняемые природные территории Санкт-Петербурга
Университетская набережная